Esistono due comuni francesi con questo nome

Pressigny – Alta Marna
Pressigny – Deux-Sèvres